Chengdong steht für:

 Chengdong (城东区), Stadtbezirk der Stadt Xining in der chinesischen Provinz Qinghai
 Chengdong (Boye) (城东镇), Großgemeinde im Kreis Boye in der chinesischen Provinz Hebei
 Chengdong (Hai’an) (城东镇), Großgemeinde im Kreis Hai’an in der chinesischen Provinz Jiangsu
 Chengdong (Haifeng) (城东镇), Großgemeinde im Kreis Haifeng in der chinesischen Provinz Guangdong
 Chengdong (Meixian) (城东镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Meixian in der chinesischen Provinz Guangdong
 Chengdong (Wanxiu) (城东镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Wanxiu im Autonomen Gebiet Guangxi, Volksrepublik China
 Chengdong (Kaiyuan) (城东乡), Gemeinde der Stadt Kaiyuan in der chinesischen Provinz Liaoning
 Chengdong (Mingshan) (城东乡), Gemeinde im Stadtbezirk Mingshan in der chinesischen Provinz Sichuan
 Chengdong (Sanyuan) (城东乡), Gemeinde im Stadtbezirk Sanyuan in der chinesischen Provinz Fujian
 Chengdong (Shuangqing) (城东乡), Gemeinde im Stadtbezirk Shuangqing in der chinesischen Provinz Hunan
 Chengdong (Tiedong) (城东乡), Gemeinde im Stadtbezirk Tiedong in der chinesischen Provinz Jilin
 Chengdong (Babu) (城东街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Babu im Autonomen Gebiet Guangxi, Volksrepublik China
 Chengdong (Boshan) (城东街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Boshan in der chinesischen Provinz Shandong
 Chengdong (Boxing) (城东街道), Straßenviertel im Kreis Boxing in der chinesischen Provinz Shandong
 Chengdong (Chongchuan) (城东街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Chongchuan in der chinesischen Provinz Jiangsu
 Chengdong (Dinghai) (城东街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Dinghai in der chinesischen Provinz Zhejiang
 Chengdong (Dongyang) (城东街道), Straßenviertel der Stadt Dongyang in der chinesischen Provinz Zhejiang
 Chengdong (Duanzhou) (城东街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Duanzhou in der chinesischen Provinz Guangdong
 Chengdong (Fengze) (城东街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Fengze in der chinesischen Provinz Fujian
 Chengdong (Fujin) (城东街道), Straßenviertel der Stadt Fujin in der chinesischen Provinz Heilongjiang
 Chengdong (Guoyang) (城东街道), Straßenviertel im Kreis Guoyang in der chinesischen Provinz Anhui
 Chengdong (Gutian) (城东街道), Straßenviertel im Kreis Gutian in der chinesischen Provinz Fujian
 Chengdong (Hailing) (城东街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Hailing in der chinesischen Provinz Jiangsu
 Chengdong (Huai’an) (城东街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Huai’an in der chinesischen Provinz Jiangsu
 Chengdong (Ji’an) (城东街道), Straßenviertel der Stadt Ji’an in der chinesischen Provinz Jilin
 Chengdong (Jiangcheng) (城东街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Jiangcheng in der chinesischen Provinz Guangdong
 Chengdong (Jiangyin) (城东街道), Straßenviertel der Stadt Jiangyin in der chinesischen Provinz Jiangsu
 Chengdong (Laobian) (城东街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Laobian in der chinesischen Provinz Liaoning
 Chengdong (Lufeng) (城东街道), Straßenviertel der Stadt Lufeng in der chinesischen Provinz Guangdong
 Chengdong (Qianjiang) (城东街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Qianjiang der chinesischen Stadt Chongqing
 Chengdong (Shizhong) (城东街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Shizhong in der chinesischen Provinz Sichuan
 Chengdong (Wanxiu) (城东街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Wanxiu im Autonomen Gebiet Guangxi, Volksrepublik China
 Chengdong (Wenling) (城东街道), Straßenviertel der Stadt Wenling in der chinesischen Provinz Zhejiang
 Chengdong (Wucheng) (城东街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Wucheng in der chinesischen Provinz Zhejiang
 Chengdong (Wuling) (城东街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Wuling in der chinesischen Provinz Hunan
 Chengdong (Xiangfu) (城东街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Xiangfu in der chinesischen Provinz Henan
 Chengdong (Xingbin) (城东街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Xingbin im Autonomen Gebiet Guangxi, Volksrepublik China
 Chengdong (Xingcheng) (城东街道), Straßenviertel der Stadt Xingcheng in der chinesischen Provinz Liaoning
 Chengdong (Yaohai) (城东街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Yaohai in der chinesischen Provinz Anhui
 Chengdong (Yongqiao) (城东街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Yongqiao in der chinesischen Provinz Anhui
 Chengdong (Yueqing) (城东街道), Straßenviertel der Stadt Yueqing in der chinesischen Provinz Zhejiang
 Chengdong (Yongji) (城东街道), Straßenviertel der Stadt Yongji in der chinesischen Provinz Shanxi
 Chengdong (Yazhou) (城东村), Dorf im Stadtbezirk Yazhou der Stadt Sanya in der Provinz Hainan